Сергей Никоноров: Никоноров, Сергей Александрович (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Никоноров, Сергей Викторович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.